Прімейра ліга 2010—2011 — 77-ий сезон португальської Прімейра-Ліги. Чемпіонський титул здобув Порту.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Віторія (Гімарайнш) взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2011—2012 як фіналіст Кубку Португалії 2010—2011.

Позначення:

Результати 
<div align=center>
</div align=center>

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Прімейра Ліга на soccerway 

2010—2011
Португалія
Португалія
2010 у португальському спорті
2011 у португальському спорті